Антони́н Ки́нски (; 31 мая 1975, Прага) — чешский футболист, вратарь. Играл за сборную Чехии. Известен по выступлениям за российский клуб «Сатурн».

Биография 
После победы со «Слованом» в чемпионате Чехии в 2002 году Кински имел предложения от пражской «Спарты» и греческого «Панатинаикоса», но перешёл в подмосковный клуб по приглашению Олега Романцева в 2004 году и сразу стал основным голкипером, выиграв конкуренцию у россиян — опытного Евгения Корнюхина и молодого Сергея Рыжикова, а затем и у ровесника — Валерия Чижова. В 2005 году имел предложение от «Крыльев Советов», позже вратаря приглашали «Локомотив» (в 2006 году) и «Спартак» (Москва) (в 2009 году), но он решил остаться в «Сатурне», где уже была диаспора чехов и словаков, включая главного тренера — Владимира Вайсса. На протяжении 7 сезонов оставался основным голкипером «Сатурна». В составе которого он провёл все матчи, в которых участвовал, без замен. За исключением одного, а именно 14 октября 2006 года с Амкаром, в котором был удалён на 88 минуте матча. В 2010 году получил серьёзную травму, из-за которой был вынужден пропустить несколько матчей чемпионата России (из первых 15 матчей сезона-2010 Кински выходил на поле только в восьми). 20 ноября 2010 года Кински провёл 200-й матч за «Сатурн». 14 мая 2012 в первом тайме защищал ворота сборной мира в прощальном матче Вадима Евсеева на стадионе «Локомотив».

Достижения 
Командные
 Чемпион Чехии: 2002
 Обладатель кубка Чехии: 2000
 Бронзовый призёр (полуфиналист) Евро-2004 в составе сборной Чехии
 Входил в состав сборной Чехии на чемпионате мира 2006 года в Германии
 Финалист Кубка Интертото 2008

Личные
 Лучший игрок «Сатурна» сезона 2009/10
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России (2): № 1 (2007); № 3 (2006)
 Единственный из иностранных голкиперов в Премьер-лиге России, который отыграл 200 матчей (по состоянию на 31 июля 2010 года).

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Сатурн» Раменское
 Блог Антонина Кински на Sports.ru

Футболисты Чехии
Игроки сборной Чехии по футболу
Игроки ФК «Дукла» Прага
Игроки ФК «Слован» Либерец
Игроки ФК «Сатурн» Раменское